Prodi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Prodi (1925–2010), italienischer Mathematiker
 Paolo Prodi (1932–2016), italienischer Historiker
 Romano Prodi (* 1939), italienischer Ministerpräsident und Präsident der EU-Kommission
 Tom Prodi (* 1993), belgischer Eishockeytorwart
 Vittorio Prodi (* 1937), italienischer Politiker (Partito Democratico) und Physiker